«Iglesia de Nuestra Señora de la Oliveira» puede referirse a:

Portugal 
Igreja de Nossa Senhora da Oliveira
 Iglesia de Nuestra Señora de la Oliveira (Giões), Alcoutim, Distrito de Faro
 Iglesia de Nuestra Señora de la Oliveira (Guimarães), Oliveira do Castelo, Guimarães, Distrito de Braga
 Iglesia de Nuestra Señora de la Oliveira (Samora Correia), Samora Correia, Benavente, distrito de Santarém.
 Iglesia de Nuestra Señora de la Oliveira (Torres Vedras), Matacães, Torres Vedras, distrito de Lisboa.